Ираклий Михайлович Квирикадзе (род. 12 июля 1939 года) — советский и грузинский кинорежиссёр, сценарист, писатель, педагог. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1983).

Биография 
Ираклий Квирикадзе родился 12 июля 1939 года в Батуми. В 1964 окончил факультет журналистики Тбилисского университета, а в 1968 — режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Григория Чухрая), защитил диплом по специальности «режиссура игрового фильма» в 1971.
В 1957—1959 — ассистент режиссёра на студии «Грузия-фильм»,
параллельно работал в редакции газеты «Молодежь Грузии».
В 1969—1974 -режиссёр творческого объединения «Телефильм» (Тбилиси), где снял несколько документальных фильмов,
с 1974 — режиссёр киностудии «Грузия-фильм».

На ТО «Телефильм» (Тбилиси) снял документальные фильмы «Решающий шаг», «В горах Памира», «Заздравная».

Автор или соавтор сценариев своих фильмов, а также фильмов «Робинзонада, или Мой английский дедушка» (1987), «Ссадина» (1988), «Чудовище или кто-то другой» (1988), «Лимита» (1994, соавтор), «Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара» (1996). Значится в титрах («при участии») фильма Generation «П» (2011).

Режиссёр монтажа фильма «Крестоносец» (1995).

В последние годы живет в Лос-Анджелесе, работает в США, Франции, Германии, Грузии и России.
На данный момент является преподавателем Высших курсов сценаристов и режиссёров (Москва), руководил мастерской режиссуры игрового кино (с Андреем Добровольским) и в Институте Современного Искусства (Москва).

Победитель конкурса на «Приз Эйзенштейна» (1993 — сценарий «Убийство Виллиама Шекспира»).

Личная жизнь 
Первая жена (с 1974 по 201?) — Нана Джорджадзе (род. 1948), кинорежиссёр, была студенткой Квирикадзе на факультете кинорежиссуры Тбилисского государственного театрального института.

В браке родились сыновья Михаил и Буба.

Вторая жена — Тома Стэнко (род. 1980), кинорежиссёр, студентка Квирикадзе на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

В браке родился сын Ираклий.

Здоровье 
15 апреля 2020 года жена Тома Стэнко написала в Facebook, что режиссёр борется с коронавирусом, и, кроме того, болен сахарным диабетом и имеет проблемы с сердцем; однако уже 20 апреля сам Квирикадзе сообщил о том, что победил COVID-19 и выписался из больницы.

Фильмография

Режиссёрские работы 
 1970 — «Кувшин»
 1976 — «Городок Анара»
 1981 — «Пловец»
 1984 — «Моя тётя Дуду»
 1984 — «Возвращение Ольмеса»
 1989 — «Слёзы Дон Жуана»
 1989 — «Гига, ангел, Снежок и другие»
 1991 — «Путешествие товарища Сталина в Африку»
 2001 — «Саша-тигр», документальный
 2006 — «Святой Георгий», документальный
 2006 — «Из пламя и света»
 2009 — «Самая лучшая бабушка»
 2010 — «Москва, я люблю тебя!»
 2011 - 2013 — «Распутин»

Сценарии 
 1976 — «Городок Анара».
 1981 — «Пловец».
 1984 — «Моя тётя Дуду».
 1984 — «Возвращение Ольмеса».
 1987 — «Робинзонада, или Мой английский дедушка».
 1988 — «Чудовище или кто-то другой».
 1989 — «Слёзы Дон Жуана».
 1991 — «Путешествие товарища Сталина в Африку».
 1994 — «Лимита».
 1996 — «Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара».
 1998 — «Лунный папа».
 2000 — «Лето, или 27 потерянных поцелуев».
 2006 — «Андерсен. Жизнь без любви».
 2006 — «Герой нашего времени» (сериал).
 2007 — «Отец».
 2008 — «Метеоидиот».
 2011 — «Распутин».

Актёр 
 2011 − Generation П − старик в лесу

Книги 
 2006 — «1000 и 1 рецепт влюбленного кулинара» (2006), М.: Олма Медиа Групп
 2007 — «Печорин и другие», М.: Олма Медиа Групп
 2010 — Пловец, М.: РИПОЛ классик
 2016 — «Мальчик, идущий за дикой уткой», М.: АСТ

Примечания

Ссылки 
 Ираклий Квирикадзе в Энциклопедии отечественного кино
 Ираклий Квирикадзе на сайте журнала «Сеанс»

Выпускники ВГИКа
Выпускники Тбилисского государственного университета
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР